Федо́това — женская форма русской фамилии  и топоним в России.

 Носительницы фамилии 

 Федотова, Алёна Александровна (известная как Alenka Star Be; род. 2009) — российский видеоблогер и певица.
 Федотова, Анастасия Александровна (род. 1998) — российская ватерполистка.
 
 
 Федотова, Гликерия Николаевна (1846—1925) — русская актриса.
 Федотова, Диана Александровна (род. 1992) — российская баскетболистка.
 Федотова, Елена Дмитриевна (род. 1947) — российский искусствовед.
 Федотова, Зинаида Леонтьевна (род. 1938) — советский и казахстанский правовед, депутат Верховного Совета и Сената Казахстана.
 
 
 Федотова, Марина Алексеевна (девичья фамилия — Качалкина; род. 1955) — российский экономист.
 
 Федотова, Надежда Сергеевна (в браке — Глызина; род. 1988) — российская ватерполистка.
 Федотова, Револьда Давидовна (1911—2010) — молдавский советский экономист. Населённые пункты 
 Федотова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Федотова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.